ГАС, Гас

Аббревиатура ГАС
 «Группа Абу Сайяф»
 Государственная автоматизированная система, в частности:
 ГАС Выборы
 ГАС Правосудие
 ГАС Управление
 Гидроакустическая станция
 Гидроакустическое средство
 Главный (головной) авиационный склад
 Главный (головной) артиллерийский склад
 Главный административный суд
 Голосовая автоматическая служба
 Господня армия сопротивления

Имя
Ван Сент, Гас

См. также 
ГАЗ